

Mot 
No est un mot qui désigne :
 le nô (du japonais nō), une forme théâtrale japonaise ;
 no, la romanisation du caractère japonais の et ノ ;
 no, dans le cas des noms propres (de nobles) japonais, correspond à la particule « de » en français : «  » pourrait être traduit en « Tadamichi de [la famille] Fujiwara » ;
 Non, le contraire de oui dans plusieurs langues (voir no sur le Wiktionnaire).

Sigle, abréviation, symbole, code

Sigle 
NO est le sigle de :
 Nîmes Olympique, un club de football professionnel de Nîmes ;
 .

Abréviation 
 No, no, n ou nọ est l'abréviation française de numéro (la lettre N en bas-de-casse suivi de la lettre O en bas-de-casse et en exposant, éventuellement soulignée). Son équivalent en écriture cyrillique est №, qui constitue un caractère unique. Son équivalent anglais est No. ou le symbole croisillon.
 n.o. est l'abréviation de nombre d'oxydation.

Symbole 
NO est un symbole, qui représente :
 l'oxyde nitrique ou monoxyde d'azote ;
 le groupe nitrosyle ;
 un interrupteur ou un contact électrique, qui est dit NO (normalement ouvert), au sens électrique du terme.

NO est un symbole, qui représente :
 l'oxycation nitrosonium.

No est un symbole, qui représente :
 le nobélium, un élément chimique.

Code 
NO est un code, qui fait référence à :
 l'île de Noirmoutier, selon la liste des quartiers maritimes ;
 la Norvège :
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays),
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .no ;
 le norvégien, selon la liste des codes de langues ISO 639-1.

Hydronyme 
 Le No, ou Poult, est un petit fleuve côtier de la Manche.
 le lac No est un lac du Soudan.

Titre

Cinéma 
 Nô, un film de Robert Lepage de 1998 ;
 No, un film français de Zabou Breitman sorti en 2010 ;
 No, un film de Pablo Larraín de 2012.

Littérature 
 Docteur No, sixième roman d'espionnage de Ian Fleming mettant en scène James Bond, le premier adapté au cinéma en 1962 ;
 No et moi, un roman de Delphine de Vigan publié le  ;

Musique 
 No, une chanson de Shakira et Gustavo Cerati ;
 No, une chanson de Meghan Trainor ;
 No, une chanson de Louane.

Code
Symbole
Abréviation
Formule brute
Homonymie d'hydronyme